Twisted Pictures — американская кинокомпания созданная Греггом Хоффманом, Марком Бургом и Ореном Каулзом в 2004 году. В основном компания занимается производством фильмов ужасов. Более всего компания известна созданием серии фильмов «Пила».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Кинокомпании США